Шимоньї () — угорське прізвище.

 Андраш Шимоньї (Андре Шимоні) (1914 — 2002) — французький та угорський футболіст, нападник.
 Карой Шимоньї (Чарльз Симоні) (1948) — американський космічний турист.
 Шандор Шимоньї-Шемадам (1864 — 1946) — угорський політик, державний і громадський діяч.

Угорські прізвища